Ниджат Мамедов
 Мамедов, Ниджат (род. 1982) — азербайджанский поэт и филолог.
 Мамедов, Ниджат (род. 1985) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер.
 Мамедов, Ниджат (род. 1989) — азербайджанский футболист, защитник.